Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2014 в Африке проходил с 11 ноября 2011 года и по 19 ноября 2013 года и определял участников финальной части ЧМ-2014 в Бразилии от КАФ.

В финальный турнир вышли 5 команд: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Камерун, Гана, Алжир.

Участники 
В отборочном турнире приняли участие 52 из 53 членов КАФ, но не участвовали только 2 члена КАФ, не входящие в ФИФА - Занзибар и Реюньон.  отказалась от участия в турнире по политическим причинам. 
{|
! Прошли во 2-й раунд
! Участвовали в 1-м раунде
|-valign=top
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Первый раунд 
24 худшие команды по рейтингу ФИФА (занимающие места 29—52 среди участников) на июль 2011 года разбились на пары и провели по матчу на поле каждого из соперников. Победители вышли во второй раунд. Матчи состоялись 11 и 15 ноября 2011 года. Жеребьёвка первого и второго раундов прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля. Первую корзину для жеребьёвки составили команды на 29—40 местах рейтинга, вторую — на 41—52 местах. Первые матчи прошли на полях более слабых команд.

|}

Маврикий снялся с турнира 31 октября.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
12 победителей первого раунда и 28 лучших по рейтингу команд разбились на 10 групп по 4 команды и сыграли по круговой системе в два круга. Победители групп вышли в третий раунд. Матчи прошли с 1 июня 2012 года по 10 сентября 2013 года. Составы корзин для жеребьёвки:

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Третий раунд 
10 победителей второго раунда были разбиты на пары и провели по матчу на поле каждого из соперников. Победители вышли в финальный турнир чемпионата мира. Матчи прошли 12-15 октября и 16-19 ноября 2013 года. Жеребьёвка прошла 16 сентября 2013 года в Каире. Команды были посеяны в две корзины в соответствии с рейтингом ФИФА в редакции от 12 сентября 2013 года.

|}

Первые матчи

Вторые матчи

Бомбардиры 

6 голов  Мохаммед Абутрика

  Мохаммед Салах

  Асамоа Гьян

5 голов

  Ислам Слимани
  Гетане Кебеде
  Саладин Саид

  Бернард Паркер
  Паписс Сиссе

  Саломон Калу
  Хувенал

 4 гола

  Трезор Мпуту
  Яя Туре

3 гола

  Деннис Олиеч
  Софиан Фегули
  Аль-Арби Судани
  Разак Омотойосси
  Аристид Бансе
  Жонатан Питруапа
  Мохамед Яттара

  Вильфрид Бони
  Дидье Дрогба
  Эмилио Нсуэ
  Пьер-Эмерик Обамеянг
  Юссеф эль-Араби
  Дьоко Калуйитука
  Лазарус Каимби

  Абдул Уорис
  Салли Мунтари
  Джанини
  Эманнуэль Эменике
  Усама Дарраги
  Джейкоб Муленга

2 гола

  Рудольф Бестер
  Сидни Урихоб
  Сидумо Шонгве
  Махамат Лаббо
  Сафир Тайдер
  Гильерме
  Рюди Жестед
  Офентсе Нато
  Джером Раматлхакване
  Прежюс Накульма
  Эрик Шупо-Мотинг
  Элдон Рамуш
  Платини
  Фокси Кетевоама
  Нисазе Зимбори-Аузингони
  Ласина Траоре
  Крис Малонга

  Самюэль Это’о
  Рэнди
  Шимелис Бекеле
  Мустафа Джарджу
  Доминик Адийя
  Джордан Айю
  Кристиан Атсу
  Садио Диалло
  Ибраима Траоре
  Ахмед Зувай
  Мамаду Н’Диай
  Мамаду Самасса
  Домингеш
  Хуссин Харджа
  Медди Кагере
  Садио Мане

  Мусса Сов
  Ибрагим Бангура
  Альхассан Камара
  Шериф Сума
  Мбвана Али Саматта
  Томас Улимвенгу
  Амри Киемба
  Иссам Джемаа
  Эммануэль Окви
  Тони Маведже
  Кристофер Катонго
  Коллинс Мбесума
  Ноуледж Мусона

1 гол

  Набиль Гиля
  Карл Меджани
  Маджид Бугерра
  Абдул
  Джалма Кампуш
  Гедеш Лупапа
  Жоб
  Мабулулу
  Белло Бабатунде
  Микаэль Поте
  Стефан Сессеньон
  Тебого Сембова
  Могаколоди Нгеле
  Шарль Каборе
  Джакариджа Коне
  Седрик Амисси
  Селемани Ндикумана
  Орельен Шеджу
  Пьер Вебо
  Бенжамен Муканджо
  Салиф Кейта
  Одаир Фортиш
  Марку Соареш
  Бабанку
  Мохамед Юсуф
  Пату Эбунга Симби
  Гледис Бокези
  Ив Диба Илунга
  Дьёмерси Мбокани
  Ладислас Дуньяма
  Крис Малонга
  Кристофер Миссилу
  Франсис Н’Ганга
  Принс Оньянге
  Харрис Чилимбу
  Ульрих Каполонго
  Фабрис Н’Гесси
  Кристофер Самба
  Коло Туре
  Хосни Абд-Рабу
  Махмуд Фатхалла
  Мохаммед Зидан
  Хоссам Гали
  Мохамед Гедо
  Виера Эльонг
  Ринкон
  Хонатас Обина
  Джимми Бермудес
  Абрахам Тедрос
  Тесфалем Текле
  Меньяхель Тешоме
  Умед Укри
  Бехаилу Ассефа
  Реми Эбанега
  Брюно Экёйль Манга
  Момоду Сисей
  Абду Джамме
  Джерри Акаминко
  Джон Бой
  Эммануэль Агеманг-Баду
  Квадво Асамоа
  Кевин-Принс Боатенг
  Мубарак Вакасо
  Абдул Камара
  Альхассан Бангура
  Мохаммед Диарра
  Сейдуба Сума
  Базиле ди Карвалью
  Чоанело Кетле
  Цепо Лехоана
  Боканг Мотоана
  Леломела Рамабеле
  Тапело Тале
  Цепо Сетурумане
  Лицепе Марабе
  Фрэнсис Доу
  Патрик Влех
  Энтони Лаффор
  Маркус Маколи
  Хамед Снуси
  Файсал аль-Бадри
  Эндрю Мурунга
  Фрэнсис Кахата
  Брайан Мандела
  Титус Мулама
  Паскаль Очиенг
  Виктор Ваньяма
  Дэвид Овино
  Иван Раджоариманана
  Фалимери Раманамахефа
  Джон Банда
  Робин Нгаланде
  Роберт Нгамби
  Габадиньо Манго
  Абду Траоре
  Модибо Майга
  Шейк Дьябате
  Хамза Абураззук
  Абдерразак Хамдалла
  Абделазиз Баррада
  Юнес Беланда
  Клезиу Бауки
  Алмиру Лобу
  Франсишку Массинга
  Джерри Ситу
  Маниньо
  Хайнрих Исаакс
  Деон Хотто
  Якуба Али
  Камилу Дауда
  Махамане Сиссе
  Азубуйке Эгвуэкве
  Виктор Обинна
  Ахмед Муса
  Годфри Обоабона
  Ннамди Одуамади
  Икечукву Уче
  Лабама Бокота
  Жан-Клод Иранзи
  Оливье Карекези
  Элиас Узамукунда
  Орланду Ганду
  Ибраима Бальде
  Даме Н’Дойе
  Самуэль Барлей
  Кей Камара
  Мохамед Камара
  Ибрагим Каргбо
  Мустафа Бангура
  Ибрагим Бангура
  Кермит Эрасмус
  Дин Фурман
  Морган Гулд
  Катлехо Мпела
  Сипиве Чабалала
  Катлего Машего
  Табо Матлаба
  Бакри Аль-Мадина
  Салах Ибрагим
  Мудатир аль-Тахир
  Мохамед Осман Тахир
  Саиф Элдин Али
  Нурдин Бакари
  Мришо Нгасса
  Шомари Капомбе
  Эрасто Ньони
  Кален Дамесси
  Серж Гакпе
  Комлан Амеву
  Бакер Алоэнуво
  Лалавеле Атакора
  Шади Хаммами
  Хамди Харбауи
  Сабер Хелифа
  Фахреддин Бен-Юссеф
  Вахби Хазри
  Ахмед Акаичи
  Годфри Валусимби
  Натан Синкала
  Масимба Мамбаре
  Линкольн ЗвасияАвтоголы'''
  Джонас Мендеш (в матче с Того)
  Адам Эль-Абд (в матче с Гвинеей)
  Ваэль Гомаа (в матче с Ганой)
  Бернард Паркер (в матче с Эфиопией)
  Комлан Амеву (в матче с Ливией)

Примечания

Ссылки 
 
  

Чемпионат мира по футболу 2014
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2011 год в футболе
2012 год в футболе
2013 год в футболе